Харла́п () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:
 Харлап, Аарон (אהרון חרל"פ; род. 1941) — израильский композитор.
 Харлап, Александр Элиазарович — советский математик (когомологии Мильнора — Харлапа).
 Харлап, Амнон (Amnon Harlap; 1909—2006) — израильский футболист («Хапоэль»).
 Харлап, Анатолий Дмитриевич (род. 1946) — белорусский политик.
 Харлап (Шарлап), Билл (Bill Charlap, полное имя Уильям Моррисон Харлап; род. 1966) — американский джазовый пианист, сын М. Харлапа.
 Харлап, Звулун (זבולון חרל"פ‎; 1840—1898) — иерусалимский раввин и даян.
 Харлап (Шарлап), Марк «Мус» (Moose Charlap, настоящее имя Морис Айзек Харлап; 1928—1974) — американский композитор.
 Харлап, Мирон Григорьевич (1913—1994) — советский пианист, музыковед, филолог.
 Харлап, Светлана Евгеньевна (род. 1940) — советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дублирования.
 Харлап, Шмуэль (שמואל חרל"פ; род. 1945) — израильский инвестор-миллиардер.
 Харлап, Яаков Моше (Yaakov Moshe Charlap; 1882—1951) — раввин движения Мизрахи, каббалист, сын З. Харлапа.

Также 
 Харлап (משפחת חרל"פ) — раввинская династия литовского направления.